Engelbrecht Károly (1837–1875) állatorvos, tanár
 Engelbrecht Károly (1860–1903) szőlész